Études de Debussy
 Études pour piano de György Ligeti
 Quatre études pour piano de Sergueï Prokofiev
 Quatre études pour piano d'Igor Stravinsky
 Huit études pour piano de Robert Casadesus